Exa o EXA puede referirse a:
 Exa-  Prefijo del SI que indica un factor de 1018.
 Exa FM, cadena de estaciones radiales de México y Latinoamérica.
 Exa TV, canal de televisión por cable de México.
 EXA, arquitectura de aceleración gráfica de X.org
 Acrónimo de Agencia Espacial Civil Ecuatoriana.